

Información del disco
Este disco fue la segunda parte de las grabaciones hechas con Romeo Valdez en septiembre de 2005, y agregando una canción grabada independientemente, Equus Enigma, basada en una historia real Equus Enigma

Canciones 
 "Que Le Pasa A Mi Hermana??"  – 1:39
 "Post Apocalipsis (Disparales!!!)"  – 2:12
 "Esperma Infernal"  – 2:25
 "Prepa Tóxica"  – 1:39
 "Frankenputa"  – 3:13
 "Equus Enigma"  – 1:10

Personal

Edwin: Voz
Alfredo: Guitarra (Teclado, Bajo y Batería en 6)
Gustavo: Bajo
Alex: Batería

Álbumes de Los Margaritos
Álbumes de 2006